Уазин-Гишу (Уасин-Гишу, Uasin Gishu) может означать:
  — народ
  — округ в Кении
 Уазин-Гишу — плато в Кении